David Zogg (1902-1977) – sciatore alpino e combinatista nordico svizzero
 Julie Zogg (n. 1992) – snowboarder svizzera